Chehade (en arabe : شحادة) peut se référer à :

Patronyme 
 Les  (Farid (1975-) et Rami (1976-)), duo de musiciens et chanteurs libanais ;
  (1993-), footballeur libanais ;
 Fadi Chehade (1962-), informaticien libano-américain, président de l'ICANN de 2012 à 2016 ;
  (1974-), professeur et conférencier palestino-américain ;
 Omar Chehade (1970-), homme politique et avocat péruvien ;
 , écrivaine libano-américaine.